Ла Игера Моча има више значења:

 Ла Игера Моча (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игера Моча (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игера Моча (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику